Це дискографія  співака, автора пісень Річарда Маркса. Вона складається зі студійних альбомів, збірних альбомів, альбомів записів наживо та релізів синглів разом з рейтингом чартів для кожного альбому і синглу та RIAA сертифікації для альбомів.

Альбоми

Студійні альбоми

Збірні альбоми

Рекламні альбоми

Альбоми записів наживо

Розширені записи

Неофіційні альбоми 
 Live in USA 1988/92 (1992)
 ''Live Music Hall Koln 1992 (1992)

Сингли 

!^ Позиція чарту в другій US колонці є з , якщо не вказано інше. Пісні, що не представлені в чарті на A.C. Chart, але представлені на Billboard's Mainstream Rock Tracks Chart або Adult Top 40 Tracks мають найвищі позиції в чартах, які представлені в списку.
A^ Позиція чарту в другій US колонці для "Don't Mean Nothing", "Have Mercy", "Satisfied", "Nothing You Can Do About It" та "Too Late to Say Goodbye" є для Billboard's Mainstream Rock Tracks Chart, тому ці пісні не представлено в .
B^ "Should've Known Better" представлена в обох Billboard's Mainstream Rock Tracks Chart та . На Mainstream Rock Tracks вона мала найвищу позицію під №7 та на Adult Contemporary Tracks вона мала найвищу позицію №20.
C^ Позиція чарту в другій US  колонці для "When You're Gone" є для Billboard's Adult Top 40 Tracks Chart тому її немає в .
D^ "Ready to Fly" представлена в чарті на обох  та Billboard's Adult Top 40 Tracks Chart. На Adult Contemporary Tracks вона була найвище під №22 та на Adult Top 40 Tracks вона була найвище під №29.
E^ "At The Beginning" представлена в чарті Billboard's  під №2 і також представлена в чарті ' Adult Contemporary  під №1.

</div>

Музичне відео

Офіційне ліричне відео на YouTube

Сингли складені для інших артистів

Примітки 
   

Маркс, Річард